Баржак, Софи (, р. 1957) — французская актриса.
 Баржак (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Баржак (Гар) — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Баржак (Лозер) — коммуна во Франции, департамент Лозер.